La formula molecolare C5H11NO2S può indicare:
 Metionina
 Penicillamina

Formule molecolari